Валентин Петрович Коломников (24 апреля 1930 года, Москва — 13 февраля 1992 года, там же) — советский государственный и хозяйственный деятель, заместитель министра автомобильной промышленности СССР (1984—1986), депутат Моссовета.

С 1968 по 1992 год, на протяжении почти 25 лет занимал пост директора Московского автозавода имени Ленинского комсомола.

Биография 
Родился 24 апреля 1930 года в Москве. Вплоть до смерти проживал в одном доме с Ю. В. Никулиным, с которым имел дружеские отношения.

В 1953 году пришёл на завод МЗМА. В 1968 году стал генеральным директором АЗЛК и находился на этой должности до 1992 года. В общей сложности отдал работе на этом предприятии почти 40 лет.

С 1984 по 1986 год был заместителем министра автомобильной промышленности СССР.

Семья 
 Жена — Валентина Федосеевна Коломникова (урождённая Удалинкина, 1931—2015); поженились в 1950-х годах.
 Сын Михаил;
 Дочь Ирина.

Смерть 
13 февраля 1992 года Коломникову стало плохо в своём кабинете, и он скончался в больнице от аневризмы аорты в возрасте 61 года.

Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. На надгробии выбита эмблема автомобиля «Москвич».

Память 
 В 1996 году при заводе был изготовлен бюст В. П. Коломникова.
 Улица Коломникова в Москве в районе Печатники (названа в октябре 2015 года).

Примечания 

Похороненные на Ваганьковском кладбище
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Лауреаты Государственной премии СССР
Государственные деятели СССР
Заместители министров СССР
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС